Лозовая — правый приток реки Лугани. Находится в Луганской области Украины.

Речная система: Лозовая → Лугань → Северский Донец → Дон → Азовское море.

Название 
Название реки происходит от славянского корня «лоза» с предположительным значением «извилистая».

География 
Берёт начало в местности между селом Вергулёвка и городом Дебальцево. Впадает в реку Лугань между населёнными пунктами Хорошее и Зимогорье.

Населённые пункты 
 Вергулёвка (село) — исток в юго-западных окрестностях
 Вергулёвка (посёлок)
 Комиссаровка
 Оленовка
 город Зоринск
 город Брянка
 Каменка
 Петровка
 Криворожье
 Хорошее — устье на реке Лугани в восточных окрестностях

История 
С рекой Лозовой связана история первых поселений города Брянки — это деревни Лозовая (по имени реки), Павловка и Петровка.

Экологические проблемы 
Река сильно загрязнена в черте города Брянки.

Примечания 

Притоки Лугани
Реки Луганской области